Сиби́рский федера́льный о́круг (СФО) — федеральный округ в сибирской части Российской Федерации.
Образован Указом президента РФ от 13 мая 2000 года.

Имеет в своём составе 10 субъектов РФ, среди которых есть как республики, так и края и области.

Территория округа составляет  % от территории РФ (вторая по размеру, ненамного уступающая Дальневосточному федеральному округу). Имеет как сухопутные, так и морские границы.

Административный центр и крупнейший город округа — Новосибирск, является также крупнейшим городом в азиатской части России.

Указом президента России № 632 от 3 ноября 2018 года из состава федерального округа исключены Республика Бурятия и Забайкальский край, данные территории переданы в Дальневосточный федеральный округ.

Административно-правовой статус округа 
Федеральный округ не является частью административного деления России (субъектом РФ).

Крупные города 

Населённые пункты с численностью населения более 70 тысяч человек

Состав округа

Общая карта 
Города с населением:
  — свыше 1 000 000 чел.
  — от 500 000 чел. до 1 000 000 чел.
  — от 200 000 чел. до 500 000 чел.
  — от 100 000 чел. до 200 000 чел.

Население

Национальный состав 

Национальный состав в 2010 году
Национальный состав, согласно переписи 2010 года:
Всего — 19 256 426 чел.
 Русские — 16 542 506 (85,91 %)
 Буряты — 442 794 (2,30 %)
 Тувинцы — 259 971 (1,35 %)
 Украинцы — 227 353 (1,18 %)
 Татары — 204 321 (1,06 %)
 Немцы — 198 109 (1,03 %)
 Казахи — 117 507 (0,61 %)
 Алтайцы — 72 841 (0,38 %)
 Хакасы — 70 859 (0,37 %)
 Армяне — 63 091 (0,33 %)
 Азербайджанцы — 54 762 (0,28 %)
 Белорусы — 47 829 (0,25 %)
 Узбеки — 41 799 (0,22 %)
 Чуваши — 40 527 (0,21 %)
 Таджики — 32 419 (0,17 %)
 Киргизы — 30 871 (0,16 %)
 Мордва — 19 238 (0,10 %)
 Цыгане — 15 162 (0,08 %)
 Башкиры — 12 929 (0,07 %)
 Шорцы — 12 397 (0,06 %)
 Корейцы — 11 193 (0,06 %)
 Молдаване — 11 155 (0,06 %)
 Эвенки — 10 243 (0,05 %)
 Евреи — 9642 (0,05 %)
 Марийцы — 9116 (0,05 %)
 Китайцы — 9075 (0,05 %)
 Удмурты — 8822 (0,05 %)
 Поляки — 8435 (0,04 %)
 Грузины — 7884 (0,04 %)
 Эстонцы — 7112 (0,04 %)
 Долганы — 5854 (0,03 %)
 Лица, не указавшие национальности — 561 206 чел. (2,91 %)

Национальный состав в 2002 году
 Русские — 17 530 949 чел. (87,38 %)
 Буряты — 427 721 (2,13 %)
 Украинцы — 373 075 (1,86 %)
 Немцы — 308 727 (1,54 %)
 Татары — 252 587 (1,26 %)
 Тувинцы — 239 929 (1,2 %)
 Казахи — 123 914 (0,62 %)
 Белорусы — 82 437 (0,41 %)
 Хакасы — 73 130 (0,36 %)
 Алтайцы — 65 910 (0,33 %)

Языки 
По этно-языковому составу преобладают следующие группы и семьи:
 Индоевропейская семья — 17 181 030 чел. (89,22 %)
 Славянская группа — 16 828 795 (87,39 %)
 Германская группа — 198 471 (1,03 %)
 Армянская группа — 63 099 (0,33 %)
 Иранская группа — 40 701 (0,21 %)
 Индоарийская группа — 15 253 (0,08 %)
 Романская группа — 11 830 (0,06 %)
 Балтийская группа — 10 310 (0,05 %)
 Тюркская семья — 946 706 (4,92 %)
Монгольская семья — 445 355 (2,31 %)
Уральская семья — 56 058 (0,29 %)
 Финно-угорская группа — 49 823 (0,26 %)
 Самодийская группа — 6235 (0,03 %)
 Северокавказская семья — 21 434 (0,11 %)
 Дагестанская группа — 12 217 (0,06 %)
 Корейцы — 11 193 (0,06 %)
 Тунгусо-маньчжурская семья — 10 455 (0,05 %)
Сино-тибетская семья — 9430 (0,05 %)
 Картвельская семья — 7902 (0,04 %)
 Австроазиатская семья — 1186 (0,01 %)
 Енисейская семья — 1135 (0,01 %)

Этнические карты

Экономика 
На территории округа сосредоточены 85 % общероссийских запасов свинца и платины, 80 % угля и молибдена, 71 % никеля, 69 % меди, 44 % серебра, 40 % золота. Валовый региональный продукт составляет 6 106 912,6 тыс. рублей (2014 г.), то есть 10,37 % ВРП России. Доля в общей протяжённости железных дорог России — 17,5 %.

Сельское хозяйство 
СФО производит более 12% зерна, 62% гречихи, 9,6% картофеля и 10% масличных культур в целом по стране

СФО показывает устойчивый рост производства продукции АПК: ТОП-25 производителей Сибири в сфере молочного животноводства.

Полномочные представители президента Российской Федерации в СФО 
 Драчевский, Леонид Вадимович (18 мая 2000 / 26 марта 2004 — 9 сентября 2004)
 Квашнин, Анатолий Васильевич (9 сентября 2004 / 14 мая 2008 — 9 сентября 2010)
 Толоконский, Виктор Александрович (9 сентября 2010 / 25 мая 2012 — 12 мая 2014)
 Рогожкин, Николай Евгеньевич (12 мая 2014 — 28 июля 2016)
 Меняйло, Сергей Иванович (28 июля 2016 / 26 июня 2018 — 9 апреля 2021)
 Серышев, Анатолий Анатольевич (с 12 октября 2021)

См. также 
 Западно-Сибирский экономический район
 Восточно-Сибирский экономический район
 Азиатская часть России

Примечания

Ссылки 
 Сибирский Федеральный Округ — официальный сайт